Alfred Potocki (1786–1862) – działacz polityczny w Galicji, pierwszy ordynat łańcucki
 Alfred Józef Potocki (1817–1889) – działacz polityczny w Galicji, ordynat łańcucki
 Alfred Antoni Potocki (1886–1958) – ziemianin, ostatni ordynat łańcucki